El apellido francés Chaminade hace referencia a varios artículos:

 Cécile Chaminade, pianista y compositora
 Guillermo José Chaminade, sacerdote